Međeđa est un toponyme qui peut désigner :
 Međeđa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
 Međeđa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sapna, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Međeđa, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.